El Torneig de Roland Garros 2001 (o Obert de França 2001) se celebrà a París, des del 28 de maig al 10 de juny de 2001.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Gustavo Kuerten (Campió)
  Marat Safin (3a ronda)
  Andre Agassi (Quarts de finals)
  Juan Carlos Ferrero (Semifinals)
  Pete Sampras (2a ronda)
  Lleyton Hewitt (Quarts de finals)
  Ievgueni Kàfelnikov (Quarts de finals)
  Patrick Rafter (1a ronda)
  Magnus Norman (1a ronda)
  Sébastien Grosjean (Semifinals)
  Tim Henman (3a ronda)
  Arnaud Clément (1a ronda)
  Àlex Corretja (Final)
  Thomas Enqvist (4a ronda)
  Jan-Michael Gambill (1a ronda)
  Franco Squillari (4a ronda)

Individual femení 
  Martina Hingis (Semifinals)
  Venus Williams (1a ronda)
 n/a 
  Jennifer Capriati (Campiona)
  Amélie Mauresmo (1a ronda)
  Serena Williams (Quarts de finals)
  Ielena Deméntieva (2a ronda)
  Conchita Martínez (3a ronda)
  Nathalie Tauziat (1a ronda)
  Amanda Coetzer (3a ronda)
  Arantxa Sánchez Vicario (2a ronda)
  Kim Clijsters (Final)
  Magdalena Maleeva (1a ronda)
  Justine Henin (Semifinals)
  Jelena Dokic (3a ronda)
  Meghann Shaughnessy (4a ronda)
  Sandrine Testud (4a ronda)

Enllaços externs 
 Web Oficial Roland Garros 

2001
Competicions esportives del 2001